Самсоница — название населённых пунктов в России:

 Самсоница — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района Вологодской области.
 Самсоница — деревня в Угольском сельском поселении Шекснинского района Вологодской области.